Melfi steht für:

 Melfi, Gemeinde in Italien
 Melfi (Tschad), Gemeinde in Tschad

MELFI steht für:

 MELFI (Minus Eighty-Degree Laboratory Freezer For ISS), Geräteeinheit zum Einfrieren wissenschaftlicher Experimente auf der Internationalen Raumstation

Melfi ist der Familienname folgender Personen:

 Corrado Melfi, Baron of St. John (1850–1940), italienischer Historiker und Archäologe
 Giuseppe Melfi (* 1967), italienisch-schweizerischer Mathematiker
 Theodore Melfi, US-amerikanischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Filmregisseur

Siehe auch:

 Bistum Melfi-Rapolla-Venosa, Diözese der römisch-katholischen Kirche mit Bischofssitz in der Stadt Melfi

Abkürzung